Morro da Fumaça kan syfta på:

Brasilien 

 Morro da Fumaça (kommun), Santa Catarina, 
 Morro da Fumaça (ort), Santa Catarina,